Скотт Келли: Келли, Скотт (род. 1967) — американский музыкант, вокалист группы Neurosis.
 Келли, Скотт Джозеф (род. 1964) — американский астронавт, автор мемуаров.